Saint Julien désigne plusieurs saints chrétiens.

Le martyrologe romain mentionne trente-cinq fois un "saint Julien". Ces mentions concernent vingt-neuf personnes différentes dont treize sont inconnues. 

Dans l’Antiquité, c’était Julien de Brioude qui était le saint Julien le plus célèbre en France. Il a été progressivement supplanté par Julien l'Hospitalier jusqu’à ce que l’imagination populaire confonde les deux sous l’identité du second.

Saints catholiques et orthodoxes 
Classés par ordre chronologique de leur mort :
 Julien l'Hospitalier, personnage légendaire, martyr en Égypte, fêté le 8 janvier en Orient et le 29 janvier ou le 12 février en Occident.
 Julien de Sora († entre 138 et 161), martyr à Sora (aujourd'hui en Italie) sous Antonin ; fêté le 27 janvier.
 Julien de Carthage († 259), avec Lucius, Montanus, Victoric, Flavien, Victor, Primole, Renus et Donatien, martyrs à Carthage sous l’empereur Valérien ; fêtés le 23 mai en Occident et le 24 février en Orient. 
 Julien de Terracine († 268 ou 269), prêtre, et Césaire, diacre, martyrs décapités à Terracine en Campanie sous Claude II le Gothique ; fêtés le 7 octobre. 
 Julien d'Émèse (†  284), guérisseur né à Émèse (Homs), en Syrie, martyr ; fêté le 6 février.
 Julien de Brioude (), martyr en Auvergne, fêté le 28 août.
 Julien du Mans (), évêque du Mans ; fêté le 27 janvier.
 Julien de Galatie († entre 303 et 305 ou en 320 ?), peut-être prêtre, avec ses quarante compagnons, martyrs en Galatie sous Dioclétien ou sous Licinius ; fêtés le 13 septembre en Occident et le 12 septembre en Orient.
 Julien de Tarse († entre 305 et 311) ou Julien d'Antioche, martyrisé pendant les persécutions de Galère, fêté le 21 juin en Orient et le 16 mars dans l'Église latine.
 Julien Sabas († 377), ermite dans l'Osrohène en Mésopotamie (aujourd'hui en Irak et Turquie) ; fêté le 18 octobre en Orient et le 17 janvier en Occident.
 Julien d'Orta († 391), diacre, frère de Jules le prêtre, fêté le 31 janvier.
 Julien de Vienne († après 533), évêque de Vienne, assista au  concile d'Orléans, fêté le 22 avril.
 Julien de Constantinople († entre 726 et 730), avec ses neuf compagnons martyrs sous Léon III l'Isaurien durant la persécution iconoclaste ; célébrés le 9 août.
Saint Julien Eymard (1811-1868) : Prêtre isérois, fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement. Canonisé en 1963, il est fêté le 2 août.

Saints et bienheureux catholiques 
 Julien († 250), et Eunus son serviteur, martyrs en Égypte ; fêtés localement le 27 février.
 Julien Maunoir (), prêtre breton, fêté le 28 janvier.

Calendrier 

 : "A la saint-julien l'été s'enflamme ou touche à sa fin"

Édifices religieux  

De nombreux édifices religieux sont placés sous l’invocation de tel ou tel saint Julien.

Notes et références 

Julien